1. česká fotbalová liga (2020/2021) (znana jako Fortuna:Liga ze względów sponsorskich)
była 28. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czechach.
Sezon rozpoczął się 21 sierpnia 2020, a zakończył się 29 maja 2021. 
Format tego sezonu uległ zmianie w związku z odwołaniem spadków poprzedniej edycji

.
Po raz pierwszy w historii mistrzostw w elicie wystąpiło 18 drużyn. 
Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. 
Mistrzostwo obroniła drużyna Slavii Praga.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.cz

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna:Liga 2020/2021 - rsssf
 Fortuna:Liga 2010/2021 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fortuna:Liga 
 Strona domowa Czeskiego Związku Piłki Nożnej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Czechach
2021 w Czechach